Mwangi peut faire référence à :

Patronymes  
 Ingrid Mwangi (1975), artiste germano-kényane.
 Meja Mwangi (1948-), écrivain kényan.
 Ng'endo Mwangi (-1989), médecin kényane.
 Ory Okolloh Mwangi (1977-), cybermilitante, avocate et blogueuse kényane.
 Samwel Mwangi (1984-), coureur cycliste kényan.
 Stella Mwangi (1986-), chanteuse kenyano-norvégienne.